Купинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Купинская волость (Корочанский уезд) — в составе Курской губернии
 Купинская волость (Каменец-Подольский уезд) — в составе Подольской губернии
 Купинская волость (Каинский уезд) — в составе Томской губернии